Šaltenis ist ein litauischer männlicher Familienname.

Personen 

 Arvydas Šaltenis (* 1944),  Maler und Politiker
 Saulius Šaltenis (* 1945),  Dramaturg, Publizist, Prosaist und Politiker

Familienname
Litauischer Personenname